Le Tueur peut désigner :

Cinéma 

 Le Tueur, film franco-germano-italien réalisé par Denys de La Patellière en 1972 ;
 Le Tueur (To Kill a Stranger), film mexicain réalisé par Juan López Moctezuma en 1985 ;
 Le Tueur, film français réalisé par Cédric Anger en 2007.

Bande dessinée 

 Le Tueur, série de bande dessinée dessinée par Luc Jacamon et scénarisée par Matz.

Personnage 
 Le tueur, personnage de la bande dessinée Sin City de Frank Miller.

Voir aussi